

 Лука, пристаниште бродова
 Лука (име), мушко име код јужних Словена

Особе 
 Лука Јеванђелиста, име једног од Христових апостола
 Лука и Никола (новомученици), хришћански светитељи
 Лука (име), мушко име

Насеља 
 Лука (Бор), насеље у општини Бор у Борском округу, Република Србија
 Лука (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Лука (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Лука (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Лука (општина), насеље и општина у Загребачкој жупанији, Република Хрватска
 Лука (Сали), насеље у општини Сали у Задарској жупанији, Република Хрватска
 Лука (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ
 Лука (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Лука (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ
 Лука (Стон), насеље у општини Стон, Република Хрватска
 Лука (Врбовец), је насељено место у саставу града Врбовца у Загребачкој жупанији, Хрватска
 Лука (Немачка), је град у њемачкој савезној држави Тирингија
 Лука (Малта)
 Лука (град), град и средиште истоименог округа у Тоскани, Република Италија
 Лука (округ), округ у покрајини Тоскани, Република Италија
 Лука (Ново Место на Ваху), насеље у округу Ново Место на Ваху, Тренчински крај, Словачка Република
 Лука (Оломоуц), насеље у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Лука (Чешка Липа), насеље у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република
 Бања Лука, главни град у Републици Српској, БиХ
 Вучија Лука, насеље и сједиште општине Источни Стари Град, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Оштра Лука, насеље и сједиште истоимене општине, Република Српска, БиХ
 Општина Оштра Лука, општина у Републици Српској, БиХ
 Вела Лука, насеље на острву Корчула, Република Хрватска
 Кадина Лука, насеље у општини Љиг, Република Србија
 Прожурска Лука, насеље на острву Мљет, Република Хрватска
 Бабина Лука, насеље у општини Ваљево, Колубарски округ, Република Србија
 Холијачка Лука, пусто насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Горња Лука, насеље у општини Дечани, КиМ, Република Србија
 Лука Београд, градско пристаниште у Београду

Остало 
 Лука (филм из 2021)
 Дужина лука, геометријски појам

Види још 
 Луке
 Дуга Лука